Rakytov – grzbiet w Žarnovickiej dolinie w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Rakytov – dolina będąca odgałęzieniem Harmaneckiej doliny w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Rakytov – dolina będąca odgałęzieniem Ľubochnianskiej doliny w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Rakytov – potok, dopływ Ľubochnianki na Słowacji
 Rakytov – potok, dopływ Harmaneca na Słowacji
 Rakytov – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji